Fimbria steht für:
 Fimbria (Gattung), eine Gattung in der Familie Lucinidae (Mondmuscheln)

Fimbria ist das Cognomen folgender Personen:
 Gaius Flavius Fimbria (Konsul 104 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul 104 v. Chr.
 Gaius Flavius Fimbria († 85 v. Chr.), römischer Feldherr
 Lucius Flavius Fimbria, römischer Suffektkonsul 71